Teatro dei Concordi (Campiglia Marittima)
Teatro dei Concordi (Roccastrada)
ex Teatro dei Concordi (Firenze)